Anping Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Anping (socken i Kina, Guangxi), 
 Anping (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar